Belgiens Grand Prix 2014 (officielle navn: 2014 Formula 1 Shell Belgienn Grand Prix) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 24. august 2014 på Circuit de Spa-Francorchamps i Belgien. Det var det tolvte løb i Formel 1-sæsonen 2014. Løbet blev vundet af Red Bulls Daniel Ricciardo. På andenpladsen kom Mercedes-køreren Nico Rosberg, mens Valtteri Bottas i Williams tog tredjepladsen.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Kevin Magnussen kom i mål på sjettepladsen, men fik efter løbet en tidsstraf på 20 sekunder for at have presset Fernando Alonso af banen.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2014
2014